Hush steht für:
 Hush (Band), australische Glam-Rock-Band
 Hush (amerikanische Band), US-amerikanische Band, siehe Robert Berry#Hush (1974–1984)
 Hush (Lied), Rocksong, geschrieben von Joe South (1967)
 Hush (Rapper), US-amerikanischer Rapper

Hush ist der Titel folgender Filme:
 Hush, Originaltitel von Eisige Stille (1998), US-amerikanischer Spielfilm von Jonathan Darby
 Hush, Originaltitel von Die falsche Mutter (2005), kanadisch-amerikanischer Fernsehfilm von Harvey Kahn
 Hush (2008), britischer Horrorfilm von Mark Tonderai
 Hush, Originaltitel von Still (2016), US-amerikanischer Horrorfilm von Mike Flanagan

Hush ist der Familienname von:
 Noel S. Hush (1924–2019), australischer Chemiker

Siehe auch:
 Hasch
 Husch
 Hush Hush Beach
 Hush… Hush, Sweet Charlotte, Filmsong
 Mount Hush, Berg im Viktorialand, Antarktika